Eduard August, hertog van Kent en Strathearn, graaf van Dublin (Buckingham Palace (Londen), 2 november 1767 — Woodbrook Cottage (Sidmouth, Devon), 23 januari 1820) was een Britse prins, de vader van de latere koningin Victoria.

Hij was de vierde zoon van koning George III en koningin Charlotte en de jongere broer van de koningen George IV en Willem IV.

Hij werd geboren op Buckingham Palace en volgde een militaire opleiding in Duitsland. Hij studeerde aan verschillende Duitse universiteiten en diende daarna als kolonel in het Britse leger op Gibraltar. Later maakte hij promotie tot generaal en werd hij met zijn troepen naar Canada gestuurd. Daar was hij commandant van de Britse strijdkrachten in Noord-Amerika. In 1802 werd hij benoemd tot gouverneur van Gibraltar, een ambt dat hij - in naam - tot zijn dood zou bekleden. 

Eduard bleef lang ongehuwd. Hij had wel vriendinnen. De huwelijkskwestie werd pas urgent toen zijn nichtje Charlotte Augusta, het enige kind van zijn broer George, in 1817  overleed. Daardoor was de troonopvolging onzeker geworden. 

Eduard haastte zich, evenals zijn andere ongetrouwde broers, een huwelijkspartner te vinden om te kunnen zorgen voor een erfgenaam. Hij huwde op 29 mei 1818 met Victoire van Saksen-Coburg-Saalfeld (1786-1861), dochter van hertog Frans van Saksen-Coburg-Saalfeld,  weduwe van Emich Karel van Leiningen. Dat huwelijk was gearrangeerd door Victoires broer Leopold, de latere Belgische koning Leopold I, die zelf de weduwnaar van de overleden prinses Charlotte was.  

Edward en Victoire kregen een dochter, Victoria (1819-1901). Hijzelf overleed nog geen jaar na de geboorte van zijn dochter. Omdat geen van zijn oudere broers wettige kinderen nalieten, werd Victoria koningin na het overlijden van zijn broer koning Willem IV in 1837.

Voorouders 

Huis Hannover (Verenigd Koninkrijk)
Kent, E
Kent, E